Municipio de Price puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Price (condado de Rockingham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rockingham.
 Municipio de Price (condado de Monroe, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Monroe.